Lac Long kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Long, Saint-Alban, sjö, 
 Lac Long, Lanaudière, sjö,